Чемпионат мира по настольному теннису 1951 года прошёл со 2 по 11 марта в Вене (Австрия).

Медалисты 

1951
Март 1951 года
Международные спортивные соревнования в Вене
Спорт в Австрии в 1951 году
Чемпионаты мира в Австрии